Lateinisch res publica (wörtlich: „öffentliche Sache“) steht für:
 die Römische Republik in der Antike
 allgemein die Staatsform der Republik

Res Publica steht für:
 Res Publica (Partei), Partei in Estland (2001–2006)

RES publica steht für:
 RES publica (Menschenrechtsorganisation)

Siehe auch:
 re:publica
 Republikaner
 Mos maiorum